Odrzywół (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Przysuski
 Odrzywół (powiat Przysuski), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Przysuski